

Roman 
 , roman et best-seller d'Anita Loos de 1925 ;

Presse 
 Les hommes préfèrent les blondes, sortie du roman en feuilleton dans le magazine Harper's Bazaar, par le conseiller artistique Ralph Barton, en 1925 ;

Comédies musicales 
 Les hommes préfèrent les blondes, comédie musicale scénarisée par l'auteur du roman et Joseph Fields, à Broadway, en 1926 ;
 Les hommes préfèrent les blondes, comédie musicale de John C. Wilson à Broadway, en 1949, d'après le roman éponyme ;
 Les hommes préfèrent les blondes, comédie musicale d'après le roman éponyme, au théâtre West End de Londres, en 1962 ;
 Les hommes préfèrent les blondes, comédie musicale d'après le roman éponyme, d'abord au Goodspeed Opera House du Connecticut en 1994, puis à Broadway, en 1995 ;

Films 
 Les hommes préfèrent les blondes, film muet réalisé par Malcolm St. Clair en 1928, d'après le roman éponyme ;
 Les hommes préfèrent les blondes, film de la comédie musicale réalisé par Howard Hawks sorti en 1953, d'après le roman éponyme.

Téléfilm 
 Les hommes préfèrent les blondes, téléfilm de la comédie musicale  sorti en 1998, d'après le roman éponyme.